Командний чемпіонат світу із шахів 2015, що проходив з 19 по 28 квітня 2015 року в Цагкадзорі (Вірменія).
Переможцями турніру вперше стали шахісти збірної Китаю.

 Місце проведення: Golden Palace Hotel Resort & Spa *****GL
 Головний суддя: Ашот Вардапетян (Вірменія)
 Помічник головного судді: Stephane Escafre (Франція)

Учасники за квотою 
 Переможець командного чемпіонату світу 2013 року: Росія;
 Чемпіони континентів: США, Єгипет, Китай (переможець шахової олімпіади 2014 року);
 Представники останньої олімпіади: Угорщина (2-е місце), Індія (3-є місце), Україна (6 місце), Куба (7-е місце);
 Країна-господар: Вірменія;
 Ізраїль включений в список учасників турніру замість Азербайджану (чемпіони Європи 2013 року), який відмовився від участі у чемпіонаті через міжнаціональний конфлікт.

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на вищих шахівницях:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очки
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очки
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очки
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч із швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Відкриття чемпіонату: 18 квітня
 Ігрові дні: 19-23, 25-28 квітня
 Вихідний день: 24 квітня
 Закриття чемпіонату: 28 квітня
 Початок партій 1-8 тур о 14-00, 9 тур о 10-00 (час Київський)

Учасники

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні результати шахістів збірної України 
 Шахівниця — № шахівниці (1-4, резервна);
 Очки — сума набраних очок (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 США (1½) — суперник (США) та кількість набраних очок;
 2786 — рейтинг суперника;
 Б/Ч — білі/чорні фігури;
 Перф  — турнірний перфоманс;
 М  — місце на своїй дошці.

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Левон Аронян () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Дін Ліжень () — 61,1 % (5½ з 9 очок)
 Леньєр Домінгес Перес () — 55,6 % (5 з 9 очок)
 Друга шахівниця:
 Олександр Лендерман () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Василь Іванчук () — 61,1 % (5½ з 9 очок)
 Сергій Карякін () — 56,3 % (4½ з 8 очок)
 Третя шахівниця:

 Юньєскі Кесада Перес () — 68,8 % (5½ з 8 очок)
 Євген Томашевський () — 68,8 % (5½ з 8 очок)
 Ілля Смірін () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Четверта шахівниця:
 Вей І () — 77,8 % (7 з 9 очок)
 Юрій Криворучко () — 75,0 % (4½ з 6 очок)
 Олександр Моїсеєнко () — 66,7 % (4 з 6 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Вей І () — 2847 
 Юрій Криворучко () — 2824 
 Левон Аронян () — 2815

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт командного чемпіонату світу  
 Онлайн турніру на chessbomb.com  
 Онлайн турніру на chessdom.com  
 Чемпіонат на chess-results.com  

Шахові турніри 2015
Командний чемпіонат світу із шахів
Спортивні змагання у Вірменії
Квітень 2015